Серо Пријето Куатро има више значења:

 Серо Пријето Куатро (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Пријето Куатро, Кампо Досе (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику